Пістоль — застаріла назва пістолета, старовинний довгоствольний пістолет.
 Пістоль — старовинна іспанська монета.
 Магнітний пістоль — магнітний детонатор, що встановлювався у морській міні або торпеді, який за рахунок магнітного поля корабля або судна приводив у дію вибуховий механізм зброї.
 Античний пістоль () — літературний образ, розв'язний та хвалькуватий солдат, що був прописаний у трьох п'єсах Вільяма Шекспіра: Генріх IV, частина 2, Віндзорські насмішниці та Генріх V.